Byerne i de Forenede Arabiske Emirater er stort set alle relativt nye, og har i mange tilfælde vokset enestående i løbet af de sidste årtier. For eksempel har befolkningstallet i landets største by, Dubai, mere end 50-doblet i løbet af de sidste 50 år. Den stærke befolkningsvækst skyldes bl.a olie-indtægterne og etableringen af frizoner for udenlandske virksomheder.

Dubai er den største by på den arabiske halvø, dog oplever hovedstaden Abu Dhabi også en meget stor befolkningsvækst. Den tredje storby er Al Ain, mens øvrige byer – inklusive fem emirat-hovedstæder, har mindre end en 500.000 indbyggere, og oftest mindre end 100.000.

Der findes også ældre byer såsom Khor Fakkan og Dubai, men de gamle bydele er for det meste ringe bevaret.

Byer sorteret efter befolkningstal

Eksterne henvisninger 

 

 
De Forenede Arabiske Emirater